Rinaldo Zupelli (São Paulo, 04 de Março de 1969), é um guitarrista brasileiro, co-fundador da banda de Power Metal Portrait.

Discografia

Portrait 
 First Art (1990)
 To Remember Someday (1994)
 Underguide Garimpo – To Remember Someday (Coletânea 1996)
 Voices (EP) (1998)
 Return to the Mountain King – A Tribute to Savatage (2000)

Ligações externas 
 

Guitarristas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo